Rapport har flere betydninger:

 Rapport (skriftlig) – er et fagligt, skriftligt værk som afklarer et eller flere specifikke forhold eller områder, som er specificeret.
 Ugens Rapport – er en populær men teknisk set ukorrekt fællesbetegnelse for en række mandeblade udgivet siden 1972 af Forlaget Rapport.
 Rapport (efterretning) – et fransk begreb der i Danmark i bl.a. efterretningsverdenen bruges til at beskrive den proces i forholdet til et andet individ hvor man opbygger tillid, samarbejdsvillighed og tryghed.
 Rapport (nyhedsprogram) -  et nyhedsprogram fra Sveriges Television